Sidamukti (Adimulyo), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidamukti (Baros), een bestuurslaag in Indonesië
Sidamukti (Majalengka), een bestuurslaag in Indonesië
Sidamukti (Patimuan), een bestuurslaag in Indonesië